Karl Kowanz ist der Name folgender Personen:

* Karl Kowanz (Fußballspieler) (1926–1997), österreichischer Fußballspieler
 Karl Kowanz (Künstler) (* 1951), österreichischer Künstler